Мала историја Србије је српска телевизијска серија из 2014. снимана у режији Југа Радивојевића по сценарију Иване и Мирослава Митића. Серија се емитује на телевизији Нова.рс има 365 епизода. 

Серија је учествовала на четвртом Фестивалу домаћих играних серија.

Награде 

На 4. Федису 2014 године Милена Васић добија повељу за запажену женску улогу у домаћој серији и Југ Радивојевић повеља за унапређење телевизијске игране форме.

Улоге 

|-
|Милан Гутовић || Лане
|-
|Милан Васић || Милан
|-
|Милена Васић || Милена
|-
|Власта Велисављевић || Власта
|-
|Никола Симић || Никола
|-
|Милорад Мандић || Манда
|-
|Марко Гверо || Гверо
|}

Списак епизода

Извори

Спољашње везе 
 
 Мала историја Србије на YouTube

Српске серије
Оригинални програм канала Нова С